È noto soprattutto per avere suonato nel gruppo Jamiroquai.

Biografia
Inizia nel mondo della musica suonando la batteria nella banda del padre direttore e tastierista. Crescendo si appassiona ai sintetizzatori analogici e alle drum-machines. All'età di 13 anni conosce Jimi Hendrix e decide di iniziare a suonare la chitarra. Diversi anni dopo passa al basso dopo avere ascoltato la musica di Sly and the Family Stone, Parliament, e Prince. Da qui inizia un percorso attraverso vari stili, dalla Motown al Jazz, dal Rock al Raggae, e accumula esperienza sui palchi insieme alla Funk Assembly, banda locale di undici elementi. Si trasferisce a Londra, frequenta il Chichester College e si diploma in Jazz e Pop Music; nel 1998 ottiene il posto di bassista nel gruppo Jamiroquai, in sostituzione del dimissionario Stuart Zender. Col gruppo attraverserà un periodo di cinque anni di intensa attività live e due album di studio, Synkronized e A Funk Odyssey. Successivamente avrà modo di suonare per tanti artisti, da Shapeshifters a Tom Baxter, da Rod Stewart a Pixie Lott e altri. Fyffe ha anche curato alcuni remix per artisti come George Michael e Christina Aguilera. Insieme a vari nomi importanti della musica, come Robert Plant, Paul Weller, Bruce Dickinson, Jon Lord, Ian Paice e altri, è membro di un'associazione benefica, la Sunflower Jam. Attualmente vive tra Londra e Los Angeles.

Curiosità
È mancino, ma ha imparato a suonare da destrorso.
È nato cieco dall'occhio sinistro.
È pronipote di Will Fyffe, star teatrale, cinematografica e discografica scozzese degli anni trenta e quaranta.

Discografia

Con Jamiroquai

Album
Synkronized (1999)
A Funk Odyssey (2001)

Singoli
Snooze You Loose (2001)

Con Shapeshifters

Album
Sound Advise

Singoli
Incredible
Back to Basics
Sensitivity (feat.Chic)
Pusher
New Day

Con Kid British
Gorgeous (singolo)

Con Kaz James
Can't Hold Back (feat. Macy Gray) (singolo)

Con Tom Baxter
My Declaration (col.sonora film Inkheart) (singolo)

Remix
Ain't No Other Man - Christina Aguilera
You Got the Love - Candy Staton
Flawless - George Michael
We Are the People - Empire of the Sun

Note

Collegamenti esterni
 
 

Fyffe, Nick
Membri dei Jamiroquai